Улица Крестьянская — улица в историческом центре Гомеля. Одна из старейших улиц города, известна с XVI века. На картах города изображается с конца XVIII века.

Улица протянулась от улицы Пушкина до улицы Гагарина. Проходит по территории Центрального района города.

История и этимология годонима 
Является одной из старейших улиц города. После строительства на углу с Румянцевской улицей (ныне Советская) улица была названа Троицкой. Сейчас на месте Троицкой церкви расположена гостиница «Сож».

В дореволюционное время на улице находилась одна из лучших аптек города - аптека Эфрота (располагалась на месте современного здания горисполкома.

Переименование Троицкой улицы в Крестьянскую произошло в 1927 году и знаменовало начало сплошной коллективизации.

Архитектура 
 Здание горисполкома
 Здание бывшего коммерческого банка (ныне управление торговли Гомельского горисполкома). Архитектор С.Д. Шабуневский.
 Городская стоматологическая поликлиника
 Средняя школа № 24
 Центральный рынок

Пересекает улицы 
 Советскую
 Кирова
 Проспект Ленина
 Катунина

Литература
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Рогалёв А. Ф. От Гомеюка до Гомеля: Городская старина в фактах, именах, лицах. — Гомель, 1993. — 216 с.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Улицы Гомеля
Центральный район (Гомель)